Unka kan syfta på:
 Unka (djur), ett släkte insekter
 Unka (samhälle), en ort i Bosnien och Hercegovina